Harrisville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Harrisville (Michigan)
Harrisville (New York)
Harrisville (Ohio)
Harrisville (Pennsylvania)
Harrisville (Rhode Island)
Harrisville (Utah)
Harrisville (West Virginia)